Voices – album Daryla Halla i Johna Oatesa z 1980
 Voices – album Vangelisa z 1995
 Voices – album zespołu Matchbook Romance z 2006
 „Voices” – singel zespołu Disturbed wydany w 2000
 „Voices” – singel zespołu Alice in Chains wydany w 2013
 „Voices” – singel z albumu zespołu Stray Kids wydany w 2018
 „Voices” – singel zespołu Hurts wydany w 2020
 „Voices” – singel Tusse wydany w 2021